Abaixo a Lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2015 (ano-base 2017).

PIB
Bahia
2015 no Brasil
Municípios PIB 2015